1436 км, 1436-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1436 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 656533
 1436 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 761320